Батар может означать:

 Батар — река в Закарпатской области.
 Батар — посёлок в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).
 Батар, Туссен (1784—1846) — французский врач и ботаник.